Cylinder pośredni – jeden z trzech głównych cylindrów w rotacyjnych maszynach drukarskich. Po naniesieniu farby na cylinder formowy następuje przekazanie obrazu na cylinder pośredni, a z niego na podłoże  drukowe (np. papier).

Poligrafia